У́ла Ло́жар (, род. 24 января 2002 года) — словенская певица, представительница своей страны на Детском Евровидении 2014 года.

Карьера 
В 2014 году была избрана первым в истории представителем Словении на Детском Евровидении, где с песней «Nisi sam / Your Light» заняла 12-е место.

После Евровидения стала подлинным идолом подростков в своей стране.

В 2016 году заняла 3-е место на конкурсе Universong.

Перед Рождеством 2016 года представила песню на английском языке, озаглавленную «I’ll Be with You» (продюсер: Raay). 

16 февраля 2019 года с песней «Fridays» приняла участие в финале словенского национального отбора на взрослое Евровидение, но его не выиграла.

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Профиль Улы Ложар на сайте Евровидения
 
 
 

Певцы и певицы Словении
Дети-певцы
Участники «Детского Евровидения»